Дадаш Икрам оглы Дадашев (; род. 3 февраля 1932 года, Баку) — советский азербайджанский работник химической промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 3 февраля 1932 года в семье колхозников в селе Пиракешкюль Бакинского горсовета (ныне Апшеронский район).

Окончил Среднюю школу рабочей молодежи и Сумгаитский Химическо-технологический техникум.

Начал трудовую деятельность в 1949 году чистильщиком на 2 цехе завода «Оргсинтез» в городе Сумгаит, позже аппаратчик на 9 (щелочном) цеху этого же завода. Активно участвовал в производстве каустической соды.

За выдающиеся успехи в производстве в 1966 году Дадаш Дадашев был награжден орденом Ленина.

В 1966 году, как один из передовых рабочих завода, переведен на более сложную работу — аппаратчиком гербицидного цеха.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за успехи, достигнутые в выполнении пятилетнего плана, Дадашеву Дадашу Икрам оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1982 по 1996 год работает бригадиром на цехе выпуска завода «Оргсинтез».

С 1996 года на пенсии.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 октября 2002 года, за большие заслуги в области науки и образования, культуры и искусства, экономики и государственного управления Азербайджана, Дадашеву Дадашу Икрам оглы предоставлена персональная стипендия Президента Азербайджанской Республики.

Активно участвует в общественно-политической жизни города. С 1971 по 1999 год депутат Сумгаитского Городского Совета, в 1982 избран участвовал в Пленуме Сумгаитского горкома партии. Член Совета Ветеранов Труда города Сумгаит.

Примечания 

Депутаты Сумгайытского городского совета
Члены КПСС